Jodin ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Jodin (1958–2017), deutscher Maschinenbauingenieur
 Jean Jodin (1713–1761), französischer Uhrmacher, Autor und Enzyklopädist
 Marie-Madeleine Jodin (1741–1790), französische Schauspielerin, Autorin